F22 oder F 22 steht für:
 BMW F22, deutsches Automobil, siehe BMW F22/F23
 Datsun Cabstar F22, japanisches Automobil, siehe Nissan Cabstar (Europa)
 Donkervoort F22, niederländisches Automobil
 HMS Jackal (F22), britischer Zerstörer der J-Klasse
 „Anhaltende wahnhafte Störungen“ (ICD-10-Code), siehe Wahn

F-22 steht für:
 Lockheed Martin F-22 („Raptor“), US-amerikanisches Jagdflugzeug
 ARV Almirante Brión (F-22), venezolanische Fregatte

F.22 steht für:
 General Avia F.22, italienisches Reiseflugzeug
 Fokker F.XXII (auch Fokker F.22), niederländisches Verkehrsflugzeug

F22